Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 75-ös, továbbá 75A jelzésű villamosok:

 75-ös villamos (Budapest)megszűnt
 75A villamos (Budapest)megszűnt